Amerikai Egyesült Államok
California City, Kalifornia
California (Kentucky)
California (Louisville, Kentucky)
California (Maine)
California (Maryland)
California Township, Michigan
California (Missouri)
Califon, New Jersey, eredeti neve California
California (Nyugat-Virginia)
California (Pennsylvania)
California (Nyugat-Virginia)
egyéb
 Ferrari California, a Ferrari első kemény tetős kabriója
 VW California lakóautó
 341 California kisbolygó
 California osztályú hadihajók
 USS California hadihajók egyike
lásd még
Kalifornia (egyértelműsítő lap)